Triple peut faire référence à :
 3 (nombre)
 Triple (baseball)
 Bière triple

Voir aussi : 
 
 Triple-Entente
 Les Triplés, bande dessinée humoristique